Илья́ Константи́нович Жигулёв () — российский футболист, полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород».

Клубная карьера 
Участник первого набора Академии ФК «Краснодар» в 2009 году. С 2012 года — игрок молодёжной команды — 53 матча, 4 гола. В сезонах 2013/14 — 2015/16 провёл 56 матчей, забил 7 голов в первенстве ФНЛ в составе «Краснодара-2». В январе — феврале 2017 года провёл два сбора с главной командой «Краснодара», забил 2 мяча в четырёх товарищеских матчах и 13 февраля подписал контракт до 31 декабря 2021 года. Дебютировал за «Краснодар» 28 февраля в матче 1/4 финала Кубка России в матче с «Уралом», выйдя на замену на 71-й минуте. 5 марта дебютировал в премьер-лиге: на 30-й минуте матча с московским «Спартаком» вышел на замену вместо травмировавшегося Юрия Газинского. 9 марта 2017 года вышел в основном составе в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой».

Летом 2016 года был отдан в аренду в молдавский клуб «Милсами» Оргеев, в составе которого в 12 матчах забил три мяча. 9 февраля 2018 был отдан в аренду в «Тосно» до конца сезона. Дебютировал 28 февраля в матче 1/4 Кубка России, выйдя в стартовом составе против команды «Луч-Энергия». 30 августа 2018 года, сыграв два матча за основу «Краснодара», вновь был отдан в аренду — в екатеринбургский «Урал».

Статистика

Сборная 
Молодёжная Сборная России

Итого: сыграно матчей: 17 / забито голов: 2; победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4.

Достижения 
«Тосно»
 Обладатель Кубка России: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Милсами»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»